Lavora come autrice per bambini, illustratrice e designer di abbigliamento.

Biografia

Giovinezza ed educazione 
Marie-Chantal è nata a Londra, da María Clara "Chantal" (nata Pesantes Becerra), una ecuadoregna, e Robert Warren Miller, un britannico nato negli Stati Uniti. Ha una sorella maggiore, Pia-Christina, ex moglie di Christopher Getty, e una sorella minore, Alexandra-Natasha, ex moglie del Principe Alexander von Fürstenberg.

Marie-Chantal è cresciuta ad Hong Kong dove ha frequentato la The Peak School fino ai nove anni quando andò all'Istituto Le Rosey in Svizzera. Nel 1982 si trasferì alla Ecole Active Bilingue a Parigi fino al suo ultimo anno, che conseguì alla Masters School a New York allora solo un istituto femminile. Dopo il diploma frequentò l'Accademia d'Arte per un anno. Cominciò un corso di studi in storia dell'arte all'Università di New York nel 1993 ma abbandonato un anno più tardi dopo che Pavlos, principe della Corona di Grecia, si dichiarò durante una vacanza sulla neve a Gstaad in Svizzera, a Natale.

Marie-Chantal scelse di rinunciare alla sua cittadinanza statunitense nel 2011.

Carriera 
La Principessa Marie-Chantal è la fondatrice e la direttrice creativa di Marie-Chantal, azienda d'abbigliamento per bambini e accessori fondata nel 2000. È amministratrice fiduciaria della Royal Academy Trust e consigliera d'amministrazione della DFS Holdings Ltd.

Matrimonio 

Nel 1995 Marie-Chantal si fidanzò ufficialmente con Pavlos, principe della Corona di Grecia e il 22 maggio dello stesso anno si convertì dal cattolicesimo all'ortodossia greca, durante una cerimonia privata di cresima tenuta nella St Paul's Chapel a New York. Ricevette dal principe ereditario un anello di fidanzamento di zaffiro a taglio cabochon e a forma di cuore di diamanti.

Le nozze furono organizzate da lady Elizabeth Anson e Robert Isabell. La sposa indossava un abito di Valentino. La cerimonia si tenne il 1º luglio 1995 nella St Sophia's Cathedral a Londra. Tra i partecipanti molti membri delle famiglie reali europee e dieci membri del partito politico greco Nuova Democrazia.

Discendenza 
La principessa Marie-Chantal ed il principe Paolo di Grecia hanno cinque figli:
 Maria Olimpia (n. New York, 25 luglio 1996);
 Constantino Alessio (n. New York, 29 ottobre 1998);
 Achille Andrea (n. New York, 12 agosto 2000);
 Odisseo Kimon (n. Londra, 17 settembre 2004);
 Aristide Stavro (n. Los Angeles, 29 giugno 2008).

Titoli e trattamento 
 17 settembre 1968 - 1º luglio 1995: Miss Marie-Chantal Miller
 1º luglio 1995 - in carica: Sua Altezza Reale, la Principessa della Corona di Grecia, Principessa di Danimarca

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze dinastiche

Onorificenze straniere

Libri pubblicati 
Manners Begin at Breakfast: Modern etiquette for families (2019). ISBN 9780865653719

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Marie-Chantal
Socialite britannici
Designer britannici
Illustratori britannici
Scrittori per ragazzi